|-
| 8601 Ciconia || 3155 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8602 Oedicnemus || 2480 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8603 Senator || 3134 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8604 Vanier || 1929 PK || 12 august 1929 ||  || 
|-
| 8605 - || 1968 OH || 18 iulie 1968 ||  || , 
|-
| 8606 - || 1971 UG || 26 octombrie 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 8607 - || 1971 UT || 26 octombrie 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 8608 Chelomey ||  || 16 decembrie 1976 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 8609 Shuvalov ||  || 22 august 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 8610 Goldhaber || 1977 UD || 22 octombrie 1977 ||  || 
|-
| 8611 ||  || 18 octombrie 1977 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 8612 Burov ||  || 26 septembrie 1978 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 8613 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 8614 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 8615 ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 8616 Fogelquist ||  || 16 martie 1980 || La Silla || 
|-
| 8617 || 1980 PW || 6 august 1980 || Kleť || 
|-
| 8618 || 1981 DX || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8619 ||  || 6 martie 1981 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 8620 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8621 ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8622 ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8623 ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8624 ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8625 ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8626 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8627 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8628 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8629 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8630 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8631 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8632 Egleston || 1981 FR || 28 martie 1981 ||  || 
|-
| 8633 ||  || 16 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8634 Neubauer || 1981 GG || 5 aprilie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 8635 Yuriosipov ||  || 13 august 1985 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 8636 Malvina ||  || 17 octombrie 1985 || Caussols || 
|-
| 8637 ||  || 6 februarie 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8638 || 1986 QY || 26 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8639 - ||  || 3 noiembrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 8640 Ritaschulz ||  || 6 noiembrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 8641 ||  || 27 ianuarie 1987 ||  || 
|-
| 8642 - ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 8643 Quercus || 1988 SC || 16 septembrie 1988 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 8644 Betulapendula || 1988 SD || 16 septembrie 1988 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 8645 || 1988 TN || 5 octombrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 8646 ||  || 13 octombrie 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 8647 Populus || 1989 RG || 2 septembrie 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 8648 Salix || 1989 RJ || 2 septembrie 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 8649 Juglans ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8650 - ||  || 5 octombrie 1989 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 8651 Alineraynal ||  || 29 decembrie 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 8652 Acacia ||  || 2 martie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8653 || 1990 KE || 20 mai 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 8654 ||  || 20 mai 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 8655 ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8656 Cupressus ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8657 Cedrus ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8658 ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8659 ||  || 17 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8660 Sano ||  || 15 octombrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 8661 Ratzinger ||  || 14 octombrie 1990 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 8662 ||  || 22 octombrie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 8663 ||  || 18 februarie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 8664 ||  || 10 aprilie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 8665 Daun-Eifel ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8666 Reuter ||  || 9 aprilie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 8667 Fontane ||  || 9 aprilie 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 8668 Satomimura || 1991 HM || 16 aprilie 1991 ||  || S. Otomo, 
|-
| 8669 ||  || 13 iulie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8670 ||  || 18 iulie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8671 || 1991 PW || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8672 Morse ||  || 6 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8673 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8674 ||  || 4 noiembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 8675 || 1991 YZ || 30 decembrie 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 8676 Lully ||  || 2 februarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8677 Charlier ||  || 2 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 8678 Bäl ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 8679 Tingstäde ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 8680 Rone ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 8681 Burs ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 8682 Kräklingbo ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 8683 Sjölander ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 8684 Reichwein ||  || 30 martie 1992 ||  || F. Börngen
|-
| 8685 Fauré ||  || 4 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8686 Akenside ||  || 26 iulie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8687 Caussols || 1992 PV || 8 august 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 8688 Delaunay ||  || 8 august 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 8689 ||  || 5 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8690 Swindle ||  || 24 septembrie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 8691 Etsuko ||  || 21 octombrie 1992 ||  || , 
|-
| 8692 || 1992 WH || 16 noiembrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 8693 Matsuki ||  || 16 noiembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 8694 || 1993 CO || 10 februarie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 8695 Bergvall ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 8696 Kjeriksson ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 8697 Olofsson ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 8698 Bertilpettersson ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 8699 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 8700 Gevaert ||  || 14 mai 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-